Der Rothmans Grand Prix 1992 war ein Snooker-Turnier der Saison 1992/93, das vom 12. bis 25. Oktober 1992 im Hexagon Theatre von Reading stattfand. Seit 1984 war das Turnier in der südostenglischen Stadt etabliert.

Stephen Hendry, der zuletzt das Turnier zweimal in Folge gewonnen hatte, verlor überraschend sein Auftaktmatch gegen Tony Chappel. Der Ire Ken Doherty traf im Finale auf Jimmy White. Der Engländer siegte knapp mit 10:9 und gewann das Turnier nach 1986 zum zweiten Mal.

Finalrunde 
64 Spieler traten zum Hauptturnier in Reading an. Die Top 32 der Weltrangliste waren gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich zuvor in der Qualifikation durchgesetzt hatten.

Finale

Qualifikation 
568 Spieler hatten sich für den Grand Prix angemeldet. Im zweiten Jahr nach der Öffnung des Profi-Circuits wurde damit der Teilnehmerrekord beim Grand Prix aufgestellt. Am 20. Juni 1992 begannen  die Qualifikationsrunden und am 24. September wurde die 9. Qualifikationsrunde abgeschlossen. Übrig blieben 32 Spieler für das Hauptturnier, die dann in Reading auf die Top 32 der Weltrangliste trafen.

Quellen 

1992
Snookerveranstaltung 1992
Billardturnier in Reading